Das Harbin International Convention and Exhibition Center Stadium ist ein Mehrzweckstadion in Harbin (Provinz Heilongjiang) in der Volksrepublik China. Das Stadion bildet den Hauptteil des Harbin International Conference Exhibition and Sports Center, einem Sportkomplex. Es wird derzeit hauptsächlich für Fußballspiele verwendet. Das Stadion bietet Platz für 48.000 Zuschauer.

Derzeit ist das Stadion die Heimstätte des Fußballklubs Heilongjiang Lava Spring, der in der zweiten chinesischen Liga spielt.

Weblinks 
Harbin international Convention and Exhibition Center Stadium bei World of Stadiums

Fußballstadion in der Volksrepublik China
Erbaut in den 1990er Jahren
Bauwerk in Heilongjiang
Sport (Harbin)
Fußballstadion in Asien